Дми́трий Дми́триевич Буше́н-младший (Бушэ́н; , 26 апреля 1893 года, Сен-Тропе, Третья республика — 6 февраля 1993 года, Париж, Пятая республика) — французский и российский театральный художник, сценограф, декоратор, модельер, живописец, график.

Сотрудничал с хореографами Джорджем Баланчиным, М. М. Фокиным, Л. Ф. Мясиным, Куртом Йоссом, Роланом Пети и особенно много с Сержем Лифарем. Работы хранятся в Национальном музее современного искусства и в  в Париже, Эшмолеанском музее, Музее Виктории и Альберта, Метрополитен-музее.

Семья 
Происходит из старинного гугенотского рода, который покинул Францию в 1685 после отмены Нантского эдикта и после скитаний по Европе обосновался в Российской империи в конце правления Екатерины II. Внук Дмитрия Христиановича Бушена.

Отец — полковник (в отставке, с 1909 года, — генерал-майор) Дмитрий Дмитриевич Бушен (1856 или 1858 — 1929), выпускник Пажеского корпуса 1876 года, офицер Восьмого гусарского полка, градоначальник Баку при Александре III. Мать — Александра Семёновна, née Михальцева. Кроме Дмитрия, у них была дочь Александра ( — 1991; дата 1994 неверна) — советская пианистка, педагог, музыковед, переводчица, писательница, жена пианиста А. Д. Каменского. Через семью тётки Бушен был родственником Николая Гумилёва.

Биография 
После рождения дочери Александра Семёновна заболела (туберкулёзом) и лечилась в Сен-Тропе, где и родился Дмитрий Дмитриевич Бушен-младший. Его родной язык — французский. Мать умерла в Санкт-Петербурге в 1895 году. Позже отец был военным комендантом Варшавы и женился второй раз (после революции он эмигрировал во Францию). Примерно с 1905 года Бушен-младший жил с тёткой, Екатериной Дмитриевной Кузьминой-Караваевой в Петербурге.

Мальчик вырос в России, где отцу в его воспитании помогали родственники: семья Кузминых-Караваевых. Лето он проводил в их тверском имении Борисково, а зиму — в Санкт-Петербурге. Соседнее с Борисковым имение Слепнёво принадлежало Николаю Гумилёву и его супруге Анне Ахматовой. В 1912 году Дмитрий Бушен, которому ещё не исполнилось 20 лет, оформил первый поэтический сборник Анны Ахматовой — «Вечер», а в 1977 году — парижское издание «Поэмы без героя».

Посещал вечерние классы рисовальной школы при Императорском обществе поощрения художеств, возглавляемой Н. К. Рёрихом. В 1912 году окончил Вторую Санкт-Петербургскую гимназию имени Александра I. Бушен уехал в Париж с рекомендательным письмом Рёриха Морису Дени, посещал Академию Рансона. Познакомился с Анри Матиссом.

Вернувшись из Парижа, Бушен, несмотря на неудовольствие отца, отказался поступать на военную службу, а вместо этого в 1913 году поступил на историко-филологический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. Там познакомился с Сергеем Ростиславовичем Эрнстом, ставшим на всю жизнь его ближайшим другом. Познакомился с художниками из «Мира искусства», посещал кабаре «Бродячая собака» и «Привал комедиантов». В 1915—1917 года работал помощником хранителя Музея Общества поощрения художеств. В годы революции Бушену покровительствовал А. Н. Бенуа. Во время проведения политики уплотнения, в 1921 году Бушен с Эрнстом переселились в особняк Бенуа — в одну квартиру с З. Е. Серебряковой, её детьми и матерью; семья Бенуа жила этажом выше.

Участвовал в выставках (в том числе «Мира искусства»), выставлял натюрморты, эскизы декораций и композиции, навеянные театром; исполнял экслибрисы, оформлял книги (см. раздел «Творчество»). В 1918—1925 годах — младший хранитель Эрмитажа по отделению фарфора и драгоценностей (Эрнст работал там ассистентом картинного отделения в 1919—1925 годах).

В июне (или весною) 1925 года Бушен и Эрнст получили (под предлогом болезни) в Эрмитаже трёхмесячные заграничные отпуска, выехали за границу через Таллинн и посетив Венецию поселились в Париже. Разрешение на въезд во Францию датировано 20 мая.

В Париже 
В 1927 году Бушен жил по адресу 14,  (V округ).

Все последующие годы Бушен писал пастелью и гуашью небольшие по формату картины: цветы, натюрморты, пейзажи Франции, городов Италии, особенно Венеции, сцены из жизни театра и цирка. Участвовал в выставках русского искусства, с 1928 года проводил персональные выставки. Жертвовал свои работы для благотворительных лотерей в пользу русского учащегося юношества (1928), нуждающихся членов общества «Мир искусства» (1930).

В конце 1920-х разрабатывал рисунки тканей и модели одежды для французских домов высокой моды «», «Риччи», «» и «Лелонг». Создал эскизы костюмов для Анны Павловой (1926) и  (1931). С середины 1930-х главное внимание уделял работе в театре, продолжал в сценографии традиции мирискусников.

В 1932 году Бушен занимался оформлением балета начинающего Жоржа Баланчина «Диана и Актеон», который был поставлен в театре Елисейских полей. В 1934 году он выполнил эскизы костюмов для постановок Михаила Фокина в Парижской опере. В 1930-е — 1950-е годы Бушен оформил множество спектаклей, шедших не только в Париже, но и в Лондоне, Амстердаме, Риме, Миланском театре Ла Скала. Бушен много работал и с европейскими театральными коллективами, но среди его постоянных заказчиков выделялись Серж Лифарь и Жорж Баланчин.

В 1932 году Бушен жил в Париже на 35, . В годы Второй мировой войны оставался в Париже.

После войны 
В 1950-е — 1970-е годы показывал живопись и театральные эскизы на выставках, посвященных театральному искусству. Входил в правление Российского музыкального общества за границей (1951—1967) и был членом Международного общества друзей искусства М. В. Добужинского (1957).

Последняя крупная работа Дмитрия Бушена состоялась в 1969 году в Лиссабоне, где, на деньги мецената-армянина Галуста Гюльбенкяна, Серж Лифарь поставил балет Стравинского «Жар-птица», причём оформление постановки полностью выполнил Бушен.

После смерти С. Р. Эрнста (1980) практически не работал. В 1977 году, а затем в 1990 подарил более 50 работ Эрмитажу. Он стал одним из немногих художников первой волны эмиграции, доживших до Перестройки, и первым, чья прижизненная выставка состоялась в Эрмитаже (в 1990 году).

В 1993 году скончался в Париже и был похоронен на кладбище Монпарнас в одной могиле с умершим на 13 лет раньше Сергеем Эрнстом, над которой был воздвигнут каменный православный крест с надписью:

Да будетъ воля твоя

Serge ERNST
né à Mologa (Russie)
en 1899
décédé à Paris en 1980

Dimitri BOUCHÈNE
né à ST Tropez en 1893
décédé à Paris en 1993

«Какая радость
Ты пришёлъ»

Часть личного архива находится в Нидерландском институте культуры в Париже.

Творчество

Коллективные выставки, в которых участвовал Бушен 
 «Мир искусства» (январь 1917, 1918, 1922 и 1924)
 «Русский пейзаж» (1918 и 1919)
 Первая государственная свободная выставка произведений искусств (1919)
 Выставка книжного знака в Петрограде (1923)
 Выставка книжного знака в Казани (1923)
 The Russian Art Exhibition в Америке (1924—1925). Согласно каталогу, были выставлены картины «Венецианский театр», рисунки для «» Вильгельма Гауфа, «Набросок Павловска» кисти Бушена.
 Groupe des artistes russes «Mir Iskousstva» (7—19 июня 1927) в парижской . Согласно каталогу, было выставлено два изображения Сен-Тропе, два изображения Аржелес-Газоста, по одному изображению Сен-Савена и Сен-Совёра (Верхние Пиренеи) кисти Бушена.
 Exposition d’art russe ancien et moderne (4 мая — 26 июня 1928) в брюссельском . Согласно каталогу, были выставлены картины «Море», «Сен-Савен» и пастельные рисунки «Вид из моего окна», «Вилла Бель-Эр», «Порт Сен-Тропе», «Сен-Тропе. Кактус», «Сен-Совёр. Утро», «Долина Люса», декор для «Гамлета», «Задняя декорация (фрегат)», «Балетный декор (регаты)» кисти Бушена.
 Выставка новых работ художников группы «Мир искусства» (с 22 июня 1928) в парижской галерее S. Lesnick
 Fleurs et Natures Mortes, Sculptures (17—30 мая 1929) в парижской галерее В. О. Гиршмана
 Выставка художников группы «Мир искусства» (2—15 января 1930) в галерее Гиршмана
 Выставка русских художников (апрель 1930) в галерее Гиршмана
 Exposition d’art russe: Peinture, dessins, sculpture, tissus artistiques (9 июня — 9 июля 1931) в парижской Galeries d’Alignan (83, ). Согласно каталогу, были выставлены картины «Флоренция», «Венеция», «Тулон», «Цветы» кисти Бушена.
 Exposition d’art russe (2—15 июня 1932) в парижской галерее La Renaissance (11, ). Согласно каталогу, были выставлены картины «Сена», «Пон-Нёф», «Цветы» кисти Бушена.
 Retrospektivnа výstavа ruského malířství XVIII.—XX. století (9 марта — конец мая 1935) в пражском . Согласно каталогу, были выставлены две картины «Букет» (обе — 1933, пастель, 77 на 60 см) и две картины «Неаполь» (обе — 1931, пастель, 61 на 75 см) кисти Бушена.
 Exhibition of Russian art в пользу Русскому красному кресту (4 июня — 13 июля 1935) в Лондоне по адресу 1, . Согласно каталогу, в отделе «Декорации и костюмы» были выставлены «Cцены для венецианского балета» Бушена.

Персональные выставки 
 В парижской галерее Fabre (1928)
 В парижской галерее Drouot (1929, 1933, 1936, 1938)
 В парижской галерее Proscenium (1971)
 Выставка-аукцион в Париже в  (1982)

Книги, оформленные Бушеном

Работы для театра 
 Эскиз костюма для Анны Павловой (1926)
 Эскиз костюма для  (1931)
 Костюмы Иды Рубинштейн в постановках балета «Диана де Пуатье» Жака Ибера и «хореографической поэмы» «Вальс» Мориса Равеля (Гранд-Опера, Париж, 1934)
 Полная сценография к балету «Стихии» на музыку И. С. Баха (Русский балет Монте-Карло, Лондон, 1937)
 Полная сценография к балету «Коппелия» Лео Делиба (Театр Елисейских полей, Париж, 1946)
 Полная сценография к «Дивертисменту» из «Спящей красавицы» П. И. Чайковского (Гранд-Опера, 1948; Ла Скала, Милан, 1953; Гётеборг, 1967)
 Полная сценография к балету «Белоснежка»  (Гранд-Опера, 1951)
 Декорации к постановкам опер «Пеллеас и Мелизанда» Клода Дебюсси, «Коронация Поппеи» Клаудио Монтеверди и «» Франко Альфано (Ла Скала, 1953—1954)
 Оформление опер «Из мёртвого дома» Леоша Яначека, «Евгений Онегин» П. И. Чайковского и «Фауст» Шарля Гуно, балета «Лебединое озеро» П. И. Чайковского и др. (для ежегодных летних фестивалей в Амстердамской опере, 1954—1956)
 Полная сценография к балету «Симфония № 1» на музыку Ш. Гуно (Гранд-Опера, 1959)
 Полная сценография к балету «Лебединое озеро» П. И. Чайковского (Гранд-Опера, 1960)
 Полная сценография к балету «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева (Берлинская опера, 1963)
 Оформление балета «Жар-птица» И. Ф. Стравинского (Лиссабонский оперный театр на  Г. С. Гюльбенкяна, 1969)

Примечания

Литература 
 
 
 Альманах «Иные Берега». Елена Романова. «Живописец-поэт» Дмитрий Бушен.
 И. В. Гурулева. Балетная феерия. Эскизы Дмитрия Бушена к постановкам Сержа Лифаря. Вестник СПбГУ. Искусствоведение. 2020. Т. 10. Вып. 1.

Ссылки 
 Бушен Дмитрий Дмитриевич
 Дмитрий Дмитриевич Бушен

Выпускники историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета
Персоналии:Государственный Эрмитаж
Русские эмигранты первой волны во Франции